Daniels steht für:
 Daniels (Familienname), ein patronymischer Familienname
 Daniels, ehemaliger Ort im Kreis Königsberg/Samland, Ostpreußen, heute Tretjakowka (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Gurjewsk, Oblast Kaliningrad, Russland
 Daniels, aus Daniel Kwan und Daniel Scheinert bestehendes Filmemacher-Duo

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Daniels (Georgia)
 Daniels (Idaho)
 Daniels (Maryland)
 Daniels (North Carolina)
 Daniels (Texas)
 Daniels (West Virginia)
 Daniels (Wisconsin), Town(ship) im Burnett County
 Daniels Mill (Virginia)
 Daniels Park (Maryland)
 Daniels County, Verwaltungseinheit in Montana

im NRHP gelistete Objekte:
 Daniels and Fisher Tower, in Denver, Connecticut, ID-Nr. 69000040
 Daniels County Courthouse, in Scobey, Montana, ID-Nr. 95000535
 Daniels Farm House, in Rio Grande Village, Texas, ID-Nr. 89001627
 Daniel's Hill Historic District, in Lynchburg, Virginia, ID-Nr. 83003289
 Daniels House, in Bentonville, Arkansas, ID-Nr. 87002317
 Daniels Mill, in Daniels, Maryland, ID-Nr. 73000929
 Daniels Park, in Sedalia, Connecticut, ID-Nr. 95000795
 Daniels School, in Milliken, Connecticut, ID-Nr. 05000653
 Daniels Town Hall, in Daniels, Wisconsin, ID-Nr. 06001154

Sonstiges:
 Daniels Hill, Nunatak im Palmerland, Antarktika
 Daniels Motor Company, ein ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Daniels Range, Gebirgszug im Viktorialand, Antarktika

Siehe auch:

 Daniëls
 Jack Daniel’s, Whiskeymarke
 Daniel (Begriffsklärung)
 McDaniels